Dobri (in verschiedenen slawischen Sprachen für dt. gut) ist der Name von:

Orte
 Dobri, Gemeinde im Komitat Zala, Ungarn 
 Dobri (Split), Stadtteil von Split

Personen 
 Dobri Boschilow (1884–1945), bulgarischer Premierminister
 Dobri Christow (1875–1941), bulgarischer Komponist
 Dobri Marinow, bulgarischer Ringer
 Dobri Petrow Schintulow (1822–1886), bulgarischer Schriftsteller, Lehrer und Komponist 
 Dobri Popow Wojnikow (1833–1878), bulgarischer Lehrer und Journalist

Siehe auch:
 Dobri Do, Dorf im Kosovo, Kommune Podujeva, siehe Dobërdol
 Dobri dol, Dorf im Nordwesten Bulgariens
 Dobri Ług, ehemalige Bezeichnung der Stadt Doberlug, Niederlausitz